Clevertor-Wache steht für

 Clevertor-Wache (Hannover), um 1790 im Stil des Klassizismus erbautes Gebäude für die Wachen am Clevertor in Hannover
 Clevertor-Wache (Wesel), klassizistisches Gebäude für die Wache des Feldartillerie-Regiments 43 in Wesel am Niederrhein